Front Nacional d'Alliberament del Vietnam (del seu nom en anglès National Liberation Front), organització guerrillera protagonista de la guerra del Vietnam
 Nueva Liga Feminista, partit polític de Costa Rica